El Torneig de Monterrey 2017, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La novena edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'abril de 2017 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista russa Anastassia Pavliutxénkova va guanyar el títol per quarta ocasió (2010, 2011 i 2013)

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017